Tàpies, plural de tàpia, mur de terra compactada 
 Biografies:
 Antoni Tàpies i Puig (1923 – 2012), pintor, escultor i teòric de l'art català 
 Pere Tàpies (Vilanova i la Geltrú, 1946), cantautor, gastrònom i locutor de ràdio 
 Toponímia:
 Les Tàpies (Calders), edifici del municipi de Calders (Moianès)
 Les Tàpies (Castellar de la Ribera), edifici del municipi de Castellar de la Ribera (Solsonès)
 Can Tàpies (Bigues), masia del poble de Bigues (Vallès Oriental)
 Font de les Tàpies, font al terme municipal de Calders 
 Sala Tàpies, cambra del Palau de la Generalitat de Catalunya
 Altres:
 Marquesat de Tàpies, títol nobiliari del Regne d'Espanya